Амхара может означать:
 Амха́ра (народ) — самый многочисленный народ Эфиопии, основные места проживания — центральные и северные районы Эфиопии.
 Амхарский язык — язык народа амхара; государственный язык Эфиопии.
 Амхара (регион) — один из девяти регионов Эфиопии, основным населением которого является одноимённый народ, ранее регион был известен под названием «Регион 9».
 Амхара (провинция) — одна из шести провинций Итальянской Восточной Африки.

См. также 
 Амара